Стари-Град (или Стариград, , ) — город на северном побережье острова Хвар в Далмации, Хорватия. Один из старейших городов Европы, расположен в северной части острова, в глубине 6-километровой бухты.

История 

Изначально Стариград был назван Фарос () греческими поселенцами с острова Парос, которые прибыли сюда в 384 году до н. э. В римский период город был известен как Фария, название Хвар появилось с приходом славян. Когда административный центр острова был перенесён на юг, в нынешний город Хвар на южном побережье, старый город стал называться просто Стариград.

Одной из главных достопримечательностей города является резиденция «Тврдаль» (), построенная как миниатюрная крепость известным поэтом-гуманистом Петаром Гекторовичем в XVI веке.

Также в Стари-Граде имеется старинная церковь Святого Иоанна.

Известные жители 
 Петар Гекторович (1487—1572) — поэт-гуманист
 Марин Сабич (1860—1922) — журналист, поэт, переводчик
 Тадич, Йорьо (1899—1969) — историк, академик

Примечания

Ссылки 
 о. Хвар, Стари Град (o.Hvar, Stari Grad)

Всемирное наследие в Хорватии
Города Древней Греции
Города Хорватии
Населённые пункты Сплитско-Далматинской жупании